Verdea se poate referi la:
Localități din România
Verdea, Vâlcea 
Verdea, Vrancea